Мейпл-Ридж:

 Мейпл-Ридж — тауншип в округе Белтрами, Миннесота.
 Мейпл-Ридж — тауншип в округе Исанти, Миннесота.
  — город в Британской Колумбии.